Ettore Caffaratti (1886–1969) – generale e cavaliere italiano
Florencio Caffaratti (1919–2001) – allenatore di calcio e calciatore argentino
Lionello Caffaratti (1891–1916) – militare e aviatore italiano